Зобово — название нескольких населённых пунктов:
 Зобово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Зобово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Зобово — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Зобово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Зобово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Зобово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.